Сенисерос има више значења:

 Сенисерос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сенисерос (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику